Ende (stad) of Endeh, een stad en onderdistrict in het regentschap Ende, provincie Oost-Nusa Tenggara, Indonesië
 Hr. Ms. Endeh, een Nederlandse hulpmijnenveger van de DEFG-klasse.
 Endenees (taal) of Endeh, een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
 Endenees (dialect) of Endeh, een dialect van die taal

Zie ook 
 Ende (doorverwijspagina)
 Endee
 Enden